Hořejší rybník je běžné označení rybníku podle polohy (ve směru toku první ze skupiny rybníků), u mnoha rybníků se toto označení vžilo jako vlastní jméno:

 Hořejší rybník (Hloubětín) – rybník na Rokytce v Praze-Hloubětíně
 Hořejší rybník (Ježovy) – ve vsi Trnčí v obci Ježovy v okrese Klatovy

 Hořejší rybník (Tchořovice) – rybník na Lomnici u obce Tchořovice v okrese Strakonice
 Hořejší rybník (přírodní rezervace) – přírodní rezervace u obce Tchořovice v okrese Strakonice

Související články 
 Horní rybník
 Prostřední rybník
 Dolní rybník
 Dolejší rybník